Bäckbaggar (Elmidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1838. Enligt Catalogue of Life ingår bäckbaggar i överfamiljen Byrrhoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Elmidae 138 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar